Preusmjeri Nacrt:Alenia Aermacchi M-346 Master